Hill je priimek več oseb:

 Albert Hill, angleški atlet
 Damon Hill, angleški prvak Formule 1
 Benny Hill, angleški igralec
 Ed Hill, ameriški hokejist
 George William Hill, ameriški matematik in astronom
 Graham Hill, angleški prvak Formule 1, oče Damona
 Phil Hill, ameriški prvak Formule 1
 David Octavius Hill, škotski slikar
 Archibald Vivian Hill, angleški fiziolog, nobelovec
 Leslie Rowley Hill, britanski general
 Basil Alexander Hill, britanski general
 Ian George Wilson Hill, britanski general
 Walter Pitts Hendy Hill, britanski general